Fenestella — рід грибів родини Fenestellaceae. Назва вперше опублікована 1863 року.

Класифікація 
До роду Fenestella відносять 61 видів:

Примітки

Джерела 
 Tulasne, L.R; Tulasne, C. 1863. Selecta Fungorum Carpologia, Tomus Secundus. Xylariei - Valsei - Sphaeriei. 2:1-319 - P.207

Роди грибів